Univerzita Jana Evangelisty Purkyně je či byl název více vysokých škol: 
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, název v letech 1960–1990, předtím a dnes opět Masarykova univerzita
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, vznik 1991, nástupce Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem